Adalékanyag
 Adalék -  írásmű; kiegészítés, hozzájárulás egy adott témához
 Adalék - Péterffy András filmje